Мадонна во славе с серафимами — картина Сандро Боттичелли из собрания Галереи Уффици.
 Мадонна во славе — картина Россо Фьорентино из собрания Государственного Эрмитажа.